Henrikstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Henrikstjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Henrikstjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725930-163838), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,6 ha)
Henrikstjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725982-163846), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,13 ha)

Se även
Hinrikstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn